Номеллини  — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Номеллини, Лео (1924—2000) — американский игрок в американский футбол итальянского происхождения.
 Номеллини, Плинио (1866—1943) — итальянский художник-дивизионист.